Iharkutosuchus — вимерлий рід прикореневих крокодилоподібних. Його скам'янілості були знайдені в формації Чехбанья верхньої крейди сантонського віку в горах Баконь на заході Угорщини.

Опис 
Він базується на MTM 2006.52.1, майже повному черепі та кількох інших часткових черепах, окремих кістках черепа та численних зубах. Iharkutosuchus був маленьким крокодилоподібним (довжина черепа 11,1 см, орієнтовна довжина тіла 0,8 м). Його череп був низький, а морда коротка. Iharkutosuchus незвичайний своєю гетеродонтністю: деякі його зуби були складними та багатозубими, як зуби ссавців. Будова черепа вказує на те, що він міг подрібнювати їжу за допомогою рухомої нижньої щелепи, а разом із зубами припускає харчування волокнистим рослинним матеріалом.

Класифікація 
Рід був описаний у 2007 році Attila Ősi та колегами. Типовим видом є I. makadii, названий на честь Ласло Макаді. Філогенетичне дослідження 2011 року відновило Iharkutosuchus як члена Hylaeochampsidae, групи базальних євсухіїв, як показано на кладограмі нижче.

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Роди плазунів